As línguas Gur, também conhecidas como Central Gur, pertence ao grupo de línguas Níger-Congo. Há cerca de 70 línguas pertencentes a este grupo. Elas são faladas em Burquina Fasso, sul do Mali, nordeste da Costa do Marfim, norte do Gana, norte do Togo, noroeste do Benim, e sudoeste do Níger.
 Gur do Norte
 Oti-Volta (28 línguas, incluindo cussassi, Dagbani, Gurma, e more)
 Buamu
 Koromfe
 Gur do Sul
 Grussi (20 línguas, incluindo cabié)
 Quirma-tiurama
 Lobi-diam (lobi, diam, dogosé, caanssa (gan), Khisa, Khe, dogoso)

Características tipológicas
Como a maioria das línguas do Níger-Congo, o ancestral das línguas Gur provavelmente tinha um sistema de classe de substantivos; muitas das línguas de hoje reduziram isso a um sistema de gênero nominais ou declinações ou não têm mais um sistema de classes. A propriedade comum das línguas Gur é a marcação verbal aspecto. Quase todas as línguas Gur são línguas tonais, com Koromfé sendo uma exceção notável. Os sistemas tonais das línguas Gur são bastante divergentes. A maioria das línguas Gur foram descritas como seguindo o modelo de um sistema de dois tons abaixo, mas as línguas do ramo Oti-Volta e algumas outras têm três tons fonêmicos.

Histórico do estudo
Sigismund Wilhelm Koelle menciona pela primeira vez doze línguas Gur em seu 1854 Polyglotta Africana, que representam dez línguas na classificação moderna. Notavelmente, ele identificou corretamente essas línguas como relacionadas umas com as outras; seu 'Alto Sudão do Nordeste' corresponde a Gur na classificação moderna.

A família Gur foi anteriormente chamada de Voltaic, seguindo o nome francês (langues) Voltaïques (em homenagem ao Rio Volta). Já foi considerado mais extenso do que é frequentemente considerado hoje, incluindo as línguas Senufoe uma série de pequenas línguas isoladas. A inclusão de Senufo dentro de Gur foi rejeitada por muitos linguistas, incluindo Tony Naden.  Williamson and Blench coloque Senufo como um ramo separado das línguas atlântico-congolesas, enquanto outras línguas não-Central Gur são colocadas um pouco mais próximas como ramos separados dentro do continuum linguístico Savannas.

Kleinewillinghöfer (2014) observa que os parentes mais próximos de Gur parecem ser vários ramos da família obsoleta das Adamawa, uma vez que muitas línguas "Adamawa" de fato compartilham mais semelhanças com várias línguas Gur (Central) do que com outras línguas Adamawa . Ele propõe que os primeiros falantes de Gur-Adamawa cultivavam milho da Guiné e milheto em um ambiente de savana arborizada.

Classificação 
As regiões no mapa denotam a distribuição regional das línguas Gur Centrais. O diagrama de árvore abaixo denota as relações entre essas línguas e seus parentes mais próximos:

A posição de Dogoso-Khe no sul de Gur não é clara; não está intimamente relacionado com outros membros do ramo.

Bodomo (2017)
Bodomo (2017) refere-se a todo o grupo Central Gur como Mabia. O termo Mabia é uma junção das duas inovações lexicais ma- 'mãe' + bia 'filho'.

O seguinte é uma classificação das línguas Mabia (ou Central Gur) de Bodomo (2017), conforme citado em Bodomo (2020). Bodomo divide Mabia em três ramos principais, ou seja, Oeste, Leste e Central.
 Mabia
 Mabia Leste (ou Gurunsi, Grũsi)
 Kasena 
 Sisaala 
 Kabiye 
  Mabia  (ou Gurma)
 Bassari  (Togo)
 Konkomba 
 Moba 
 Central Mabia 
 Dagaare
 Dagaare 
 Wali  (Gur)
 Birifor 
 Safaliba 
 Norte
 Moore 
 Meio-Central
 Mabiene 
 Frafra (Nankanè)
 Nabit 
 Sul
 Dagbani 
 Mamprusi 
 Nanuni (dialeto Dagbani)
 Kusaal
 Kusasi
 Talni Talni
 Buli–Konni
 Buli (Ghana)i
 Konni 
 Hanga–Kamara
 Hanga 
 Kamara 
O termo Mabia, em vez de Gur, também é usado por Naden (2021).

Naden (2021) lista as línguas do grupo Mabia do Sul/Leste como Dagbani, Hanga, Kantosi, Kamara, Kusasi , Mamprusi, Nabit, Nanuni (também considerado um dialeto de Dagbani), e Talni Talni.

Amostra de texto
ninsaalbã fãa sã n doge, ned fãa so a menga, ned pa rogd n yaa yamb ye, nebã fãa zema taab b yel-segdɩ la b burkĩndlem wɛɛngẽ. nebã fãa tara yam la tagsgo, ned fãa togame n vɩɩnd ne a to saam-biir pʊgẽ.

Português

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. (Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos)

Vocabulário comparativo
Exemplo de vocabulário básico de idiomas Gur:

Nota: Nas células da tabela com barras, a forma singular é dada antes da barra, enquanto a forma plural segue a barra.

Numerais
Comparação de numerais em idiomas individuais:

Bibliografia
Manessy, Gabriel (1968/71) 'Langues voltaïques sans classes' in Actes du huitième congres international de linguistique africaine. [Congress was 1968, proceedings published 1971] Abidjan, Université d'Abidjan, 335-346.
Naden, Anthony J. (1989) 'Gur', in Bendor-Samuel, John & Hartell, Rhonda L. (eds) The Niger–Congo languages. A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, New York, London: University Press of America, 140-168.
 Roncador, Manfred von; Miehe, Gudrun (1998) Les langues gur (voltaïques). Bibliographie commentée et inventaire des appelations des langues. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
Williamson, Kay & Blench, Roger (2000) 'Niger–Congo', in Heine, Bernd & Nurse, Derek (eds.) African languages: an introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 11-42.

Ligações
 Journal of West African Languages: Gur languages Línguas Gur
Proto-Gur Swadesh lists (Gabriel Manessy 1969, 1975, 1979)
Escrita Gloulsse

Línguas Gur
Línguas Gur
Línguas Gur
Línguas do Mali
Línguas Gur
Línguas Gur
Línguas Gur
Línguas Gur
Línguas Gur